Това е пълната дискография и видеография на исландската изпълнителка Бьорк, включваща всичко издадено по време на самостоятелната ѝ кариера, както и докато е била член на различни музикални формации.

Ранни групи 
 Spit and Snot (1979)
 няма официално издаден материал

 Exodus (1979-1980)
 няма официално издаден материал

 Jam-80 (1980)
 няма официално издаден материал

 Cactus (периода 1982)
 няма официално издаден материал

 Stigrim (периода 1982)
 няма официално издаден материал

 Tappi Tíkarrass (1981-1983)
 Bítið Fast í Vítið (EP) (1982)
 Miranda (албум)(1983)

 Rokka Rokka Drum (1984)
 само демо запис

 PUKL (1984)
 едно-единствено изпълнение под това име преди групата да се прекръсти на KUKL

 KUKL (1983-1986)
 1983 – Söngull (сингъл)
 1984 – The Eye (Crass Records)(албум)
 1985 – KUKL à Paris 14.9.84 (V.I.S.A.)(лайв албум)
 1986 – Holidays in Europe (The Naughty Nought) (Crass Records)(албум)

 The Elgar Sisters (1983-1986)
 няма официално издаден материал – 11 песни са записани, но само три са издадени по време на соло кариерата на Бьорк; още няколко излизат по време на соло кариерата на Гудлаугир Кристин Оттарссон

 The Sugarcubes (1986-1992)
 1988 – Life is Too Good (албум)
 1989 – Here Today, Tomorrow, Next Week! (албум)
 1989 – Illur Arfur (албум)
 1992 – Stick Around for Joy (албум)
 1992 – It's It (ремикс албум)
 1998 – The Great Crossover Potential (компилация с най-доброто)

 Hljómsveit Konráðs B – (периода 1989/1990)
 няма официално издаден материал

 Björk Guðmundsdóttir & Tríó Guðmundar Ingólfssonar
 1990 – Gling-Gló (Smekkleysa)

Албуми 

Björk (1977) – Издаден само в Исландия

 Arabadrengurinn – 5:00
 "Búkolla" – 3:16
 Alta Mira – 2:30
 "Jóhannes Kjarval" – 2:15
 "Fúsi Hreindýr" – 3:27
 "Himnaför" – 2:32
 "Óliver" – 2:47
 "Álfur út úr hól" – 3:04
 "Músastiginn" – 2:44
 "Bænin" – 2:00

Debut (1993)

 Human Behaviour – 4:12
 Crying – 4:49
 Venus as a Boy – 4:41
 There's More to Life Than This – 3:21
 Like Someone in Love – 4:33
 Big Time Sensuality – 3:56
 One Day – 5:24
 Aeroplane – 3:54
 Come to Me – 4:55
 Violently Happy – 4:58
 The Anchor Song – 3:32
 Atlantic (бонус песен за японското издание) – 2:04
 Play Dead (бонус песен във Великобритания, Португалия и Япония) – 3:58

Post (1995)

 Army of Me – 3:54
 Hyper-Ballad – 5:21
 The Modern Things – 4:10
 It's Oh So Quiet – 3:38
 Enjoy – 3:56
 You've Been Flirting Again – 2:29
 Isobel – 5:47
 Possibly Maybe – 5:06
 I Miss You – 4:03
 Cover Me – 2:06
 Headphones – 5:40
 I Go Humble (бонус песен за японското издание) – 4:45

Telegram (1996) – Ремикс албум на Post

 Possibly Maybe (Lucy Mix – LFO) – 3:02
 "Hyper-Ballad|Hyperballad" (Brodsky Quartet version) – 4:20
 Enjoy (Further Over the Edge Mix – Outcast) – 4:19
 My Spine (with Evelyn Glennie) – 2:33
 I Miss You (Double Rub Part One, Sunshine Mix) – 5:33
 Isobel (Eumir Deodato Mix) – 6:09
 You've Been Flirting Again (Björk's Flirt Is a Promise Mix) – 3:20
 Cover Me (Dillinja Mix) – 6:21
 Army of Me (Masseymix – Graham Massey) – 5:15
 Headphones (Ø Remix – Mika Vainio) – 6:21
 I Miss You (Оригиналната версия, в някои издания – допълнителна песен) – 3:59

Homogenic (1997)
 Hunter – 4:15
 "Jóga" – 5:05
 Unravel – 3:17
 Bachelorette – 5:16
 All Neon Like – 5:53
 5 Years – 4:29
 Immature – 3:06
 Alarm Call – 4:19
 Pluto – 3:19
 All Is Full of Love – 4:32

Selmasongs (2000) – Музика към филма „Танцьорка в мрака“
 Overture – 3:38
 Cvalda – 4:48
 I've Seen It All – 5:29
 Scatterheart – 6:39
 In The Musicals – 4:41
 107 Steps – 2:36
 New World – 4:23

Vespertine (2001)
 Hidden Place – 5:31
 Cocoon – 4:30
 It's Not Up to You – 5:10
 Undo – 5:40
 Pagan Poetry – 5:16
 Frosti – 1:43
 Aurora – 4:39
 An Echo, A Stain – 4:06
 Sun in My Mouth – 2:42
 Heirloom – 5:14
 Harm of Will – 4:38
 Unison – 6:47
 Generous Palmstroke (бонус песен за японското издание)– 4:24

Medúlla (2004)
 Pleasure Is All Mine – 3:26
 Show Me Forgiveness – 1:23
 Where Is the Line – 4:41
 "Vökuró" – 3:14
 "Öll Birtan" – 1:52
 Who Is It – 3:57
 Submarine – 3:13
 Desired Constellation – 4:55
 Oceania – 3:24
 "Sonnets/Unrealities XI" – 1:59
 Ancestors – 4:08
 Mouth's Cradle – 4:00
 "Miðvikudags" – 1:24
 Triumph of a Heart – 4:04
 "Komið" (бонус песен за японското издание)– 2:02

Drawing Restraint 9 (2005) – Музика към едноименния филм
 Gratitude – 4:59
 Pearl – 3:43
 Ambergris March – 3:57
 Bath – 5:07
 Hunter Vessel – 6:36
 Shimenawa – 2:48
 Vessel Shimenawa – 1:54
 Storm – 5:32
 Holographic Entrypoint – 9:57
 Cetacea – 3:12
 Antarctic Return – 4:18

Volta (2007)
 Earth Intruders – 6:13
 Wanderlust – 5:50
 The Dull Flame of Desire – 7:30
 Innocence – 4:26
 I See Who You Are – 4:21
 Vertebrae by Vertebrae – 5:07
 Pneumonia – 5:13
 Hope – 4:02
 Declare Independence – 4:10
 My Juvenile – 4:01
 I See Who You Are (Mark Bell Mix) – 4:06
 Earth Intruders (Mark Stent Extended Edit) – 4:26
 Innocence (Mark Stent Mix) – 4:21

Компилации 
Greatest Hits (2002)

 All Is Full of Love – 4:46
 Hyperballad – 5:23
 Human Behaviour – 4:13
 "Jóga]]" – 5:04
 Bachelorette – 5:17
 Army of Me – 3:56
 Pagan Poetry – 5:14
 Big Time Sensuality – 4:56
 Venus as a Boy – 4:41
 Hunter – 4:15
 Hidden Place – 5:28
 Isobel – 5:48
 Possibly Maybe – 5:07
 Play Dead – 3:57
 It's in Our Hands (нова песен) – 4:14

Family Tree (2002)
 Disc 1: Roots 1
 Síðasta Ég
 Glóra
 Fuglar
 Ammæli
 Mamma

 Disc 2: Roots 2
 Immature
 Cover Me
 Generous Palmstroke
 Jóga (Strings & Vocals)
 Mother Heroic

 Disc 3: Beats
 The Modern Things
 Karvel
 I Go Humble
 Nature is Ancient

 Disc 4: Strings 1
 Unravel
 Cover Me
 Possibly Maybe
 The Anchor Song
 Hunter

 Disc 5: Strings 2
 All Neon Like
 I've Seen It All
 Bachelorette
 Play Dead

 Disc 6: Greatest Hits as Chosen by Björk
 Venus as a Boy
 Hyper-Ballad
 You've Been Flirting Again
 Isobel
 Jóga
 Unravel
 Bachelorette
 All is Full of Love
 Scatterheart
 I've Seen It All
 Pagan Poetry
 It's Not Up to You

Live Box (2003)
 Debut Live
 Post Live
 Homogenic Live
 Vespertine Live

(___surrounded): (2006)- Включва всички официални албуми
 Debut
 Post
 Homogenic
 Selmasongs
 Vespertine
 Medúlla
 Drawing Restraint 9

Сингли

Официални видеоклипове

DVD 
 2001 – MTV Unplugged/Live (One Little Indian)
 2001 – Live at Shepherds Bush Empire (One Little Indian)
 2001 – Live in Cambridge (One Little Indian)
 2002 – Greatest Hits – Volumen 1993-2003 (One Little Indian)
 2002 – Live at Royal Opera House (One Little Indian)
 2003 – Vessel (One Little Indian)
 2003 – Later with Jools Holland (One Little Indian)
 2003 – Miniscule (One Little Indian)
 2003 – Inside Bjork (One Little Indian)
 2004 – The Inner or Deep Part of an Animal or Plant Structure (One Little Indian)
 2005 – The Medúlla Videos (One Little Indian)

Външни препратки 
 Дискографията на Бьорк в Last.fm

Исландска музика
Бьорк